Хьюз Холл () — один из колледжей Кембриджского университета. Это самый старый из четырёх колледжей, где к обучению допускаются только взрослые студенты (от 21 года). Большинство студентов получают послевузовского профессионального образования, пятая часть от всего числа посещают программы бакалавриата.

Хьюз Холл был основан в XIX веке как Кембриджский учебный колледж для женщин (), предназначенный для обучения женщин-преподавателей. Сейчас в колледже обучаются и работают как женщины, так и мужчины. Колледж занимает несколько зданий постройки XIX и XX веков в непосредственной близости от самого университета (через поле для крикета).

Девиз Disce ut Servias () буквально переводится как Учитесь, чтобы служить.

История 
В 1878 году в Кембриджском университете был создан Синдикат подготовки учителей (), целью которого была разработка учебной программы для студентов, намеревающихся стать преподавателями. В результате в 1885 году колледж для женщин-аспирантов Хью Холл открыл свои двери для 14 первых студенток.

Полное членство в университете было признано в 1947 году, а в 1949 году колледж был официально признан учреждением Кембриджа и был переименован в Хьюз Холл, в честь своего первого главы Элизабет Хьюз (). Но полный статус колледжа и королевскую хартию Хьюз Холл получил только в 2006 году, спустя 121 год после основания.

В 1973 году были приняты первые студенты-мужчины, Хьюз Холл стал первым среди женских колледжей, трансформировавшихся в смешанный.

Президенты колледжа 
До 1973 года должность главы колледжа была Директор (), после — Президент ().
 1885—1899: Элизабет Хьюз ()
 1899—1902: Маргарет Паннет () 
 1902—1908: Хелена Пауэлл () 
 1908—1933: Мэри Хэй Вуд () 
 1933—1945: Генриетта Дент () 
 1945—1953: Маргарита Верини () 
 1953—1973: Маргарет Вилеман ()
 1973—1978: Дезмонд Ли ()
 1978—1984: Ричард Д’Аэт ()
 1984—1989: Бэзил Хербертсон ()
 1989—1993: Дезмонд Хокинс ()
 1993—1998: Джон Дингл ()
 1998—2006: Питер Ричардс ()
 2006—2014: Сара Сквайр ()
 2014: Энтони Фрилин ()

Почетные стипендиаты Колледжа Хьюз Холл 
 Лэйн, Клеои, британская джазовая певица и актриса
 Мэнсфилд, Питер, британский физик, лауреат Нобелевской премии в области медицины 2003 года

Выпускники 

 Элисон Аттли (1884—1976), английская писательница
 Роксана Сабери (р. 1977), американо-иранская журналистка
 Том Рэнсли (р. 1985), британский гребец, чемпион Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Хьюз Холла.

Хьюз Холл (Кембридж)